Faber Grand Prix — профессиональный женский теннисный турнир, проходивший под эгидой WTA и Федерации тенниса Германии между 1992 и 2000 годами. Соревнование игралось на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Общая информация 
Турнир организован перед сезоном 1992 года, как часть европейской серии турниров в зале, вписанной в календарь между Australian Open и турниром 1-й категории в Индиан-Уэллсе. Фактически турнир занял место соревнования 5-й категории, проводившийся в норвежском Осло.

Турнир не долго пробыл в этой части календаря — уже в 1993 году эссенское соревнование было переведено на конец октября, став заключительным турниром WTA в Европе в сезоне.

По окончании сезона-94, из-за ухода титульного спонсора, соревнование было закрыто.

В 1996 году финансирование было найдено. Турнир возвращается в календаре на своё первоначальное место — в начале февраля. В 1997 году происходит последнее крупное изменение в истории соревнования — турнир переезжает в Ганновер. Там гран-при проводится до 2001 года, когда соревнование завершает свою жизнь.

Победители и финалисты 
Лучшей теннисисткой в истории одиночного турнира является чешка Яна Новотна, пять раз игравшая в решающем матче и завоевавшая два титула. Трижды была в финалах хорватка Ива Майоли, завоевав те же два титула. Причём трижды Яна и Ива разыгрывали титул между собой.

Парное соревнование не имеет столь явно выраженных лидеров: ни одной теннисистке не удалось победить здесь более одного раза. Дважды в финалах играли чешка Хелена Сукова и латвийка Лариса Савченко.

Единственной теннисисткой, побеждавшей в гран-при и в одиночном и в парном соревновании является американка Серена Уильямс, оформившая свои титулы в заключительные годы соревнования.

Изменения призового фонда

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 
 Архив турниров на сайте WTA

См. также 
 Серия турниров 2-й категории WTA